São Paulo de Olivença kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Paulo de Olivença (kommun), Amazonas, 
 São Paulo de Olivença (ort), Amazonas,